Grêmio Recreativo e Esportivo Cardoso, conhecido como Cardoso é um time do interior de São Paulo, sediado em Cardoso, que jogou o Campeonato Paulista de Futebol na década de 60. Suas cores são verde, vermelho e branco. http://www.mcnish.com.br/futebol/clubes/sp/cardoso_sp.jpg

Clubes de futebol de Cardoso